San Biagio se poate referi la:

 San Biagio Saracinisco, comună în Provincia Frosinone, Lazio din Italia
 San Biagio di Callalta,comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia
 San Biagio della Cima, comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia
 San Biagio Platani, comună în Provincia Agrigento, Sicilia din sudul Italiei